Duel Monsters – nome con cui ci si riferisce al gioco di carte collezionabili immaginario Yu-Gi-Oh! che appare nelle serie anime ispirate al manga Yu-Gi-Oh! (nel fumetto il gioco è chiamato Magic & Wizards)
 Yu-Gi-Oh! (Yu-Gi-Oh! Duel Monsters) – serie animata prodotta dalla NAS